Histoires trolles est le premier album de la série de bande dessinée Trolls de Troy, sorti en juin 1997

Synopsis 

Le vénérable Rysta Fuquatou, le plus influent des sages d'Eckmül, n'aime pas les trolls. Il charge une section spéciale de détruire les villages trolls et d'enchanter les trolls pour en faire des esclaves au service de ses projets pharaoniques de barrage.

Teträm, meilleur chasseur du village troll de Phalompe et sa fille adoptive Waha arrivent à s'échapper. Ils partent à la recherche du vieux sorcier troll habitant les marais, la seule personne pouvant rompre l'enchantement liant la tribu de Phalompe.

Celui-ci leur demande pour la préparation de la potion une mèche de cheveux du sage enchanteur et le feu originel, que l'on ne trouve qu'au cœur du volcan Salaston, à l'autre bout du monde. Ils se mettent en quête des ingrédients.

Prix 
 1998 : Alph-Art jeunesse au festival d'Angoulême

Voir aussi 

Trolls de Troy
Bande dessinée de fantasy
Album de bande dessinée sorti en 1997
Prix Jeunesse du festival d'Angoulême
1997 en fantasy